Рипсиме Елинян (), армянская певица. С 1999 года поет эстрадные песни, с 2008 года выступает в дуэте с мужем.

Биография 
Рипсиме Елинян родилась 19 января 1984 года в Армении.

В 2000 году окончила среднюю школу № 54 в Ереване

В 2000—2005 годах училась на эстрадно-джазово-вокальном отделении Ереванской государственной консерватории имени Комитаса .

В 2006 году окончила эстрадно-джазово-вокальное отделение Ереванской государственной консерватории.

В 2006—2018 годах работала преподавателем вокала на эстрадно-джазово-вокальном отделении Ереванской государственной консерватории

В 2001—2006 годах выпустила 2 альбома — «Тоска по любви», Страна Наири

В 2008 году вышла замуж за актера Григора Даниеляна

В 2012 году вместе с мужем основала художественную школу «Трио Студио» Работает в студии директором

В 2013—2014 годах выступала в качестве ведущей выпуска «Музыкальная кухня» проекта «Доброе утро, армяне» Телевидения Армении

В 2019 году участвовала в проекте " В лагерь ", снятом телекомпанией « Армения», в качестве актрисы, а также представила саундтрек проекта

Дискография 

Часть:

Примечания

Ссылки 
 Рипсиме Елинян на IMDB

 Официальная страница в Instagram
 Официальная страница в Facebook
 Песни Рипсиме Елинян на Deezer
 Песни Рипсиме Елинян на Spotify
 Песни Рипсиме Елинян на Soundcloud

Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 19 января
Певцы и певицы Армении